Келер () — дворянский род.

Описание герба 
Щит пересечен. В верхней золотой части верхняя часть туловища мужчины с чёрным лицом и руками (угольщика). Он в чёрной одежде с серебряными воротником, обшлагами, поясом, и серьгами в ушах. В правой руке он держит чёрную ветвь с пятью горящими суками. Нижняя часть чёрная.

Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: два орлиных крыла — правое серебряно-черное, левое — черно-золотое. Между ними черно-серебряное стропило. Намет: справа чёрный с золотом, слева чёрный. Герб Келера внесен в Часть 17 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 39.

Литература 
 Часть 17 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 39.
 Герб баронов Келер (Швеция)

Остзейское дворянство
Дворянские роды, на гербах которых изображены люди